Ипполит () — мужское имя с греческими корнями, означает «распрягающий коней» ( — «лошадь», см. также Филипп). Именины 30 января, 19 мая, 13 августа (по старому стилю). Женский вариант — Ипполита.

Носители имени 
 Ипполит — русский мастер-керамист XVII века.

 Ипполит Римский (170—236) — церковный писатель, объявленный антипапой.
 Ипполит Фивский (VII—VIII) — византийский историк.

 Ипполит (Авринский) (1710—1789) — архимандрит Пензенского Преображенского монастыря Русской православной церкви. 
 Ипполит (Вишенский) — иеромонах монастыря Бориса и Глеба в Черниговской епархии, путешественник.
 Ипполит (Воробкевич) (1849—1939) — епископ Рэдэуцкий Румынской православной церкви.
 Ипполит (Халин) (1928—2002) — архимандрит, настоятель Рыльского Свято-Николаевского мужского монастыря.
 Ипполит (Хилько) (род. 1955) — епископ Украинской православной церкви (Московского патриархата) на покое.

 Шарль, Ипполит (1773—1837) — французский военный, участник Революционных войн, любовник Жозефины Бонапарт.

Носители фамилии 
 Ипполит, Жан (1907—1968) — французский философ.
 Ипполит, Луи (1828—1896) — гаитянский государственный деятель, генерал, 15-й Президент Гаити.

Персонажи 
 Ипполит — гигант, сражённый Гермесом.
 Ипполит — сын Тесея и Антиопы.
 Ипполит Курагин — персонаж романа Льва Толстого «Война и мир».
 Ипполит — персонаж романа Федора Достоевского «Идиот»
 Ипполит Матвеевич Воробьянинов — персонаж романа «Двенадцать стульев» И. Ильфа и Е. Петрова.
 Ипполит Георгиевич — персонаж фильма «Ирония судьбы, или С лёгким паром!».

Прочее 
 «Ипполит» — название двух трагедий Еврипида (сохранилась одна).
 «Ипполит и Арисия» — первая опера Жана-Филиппа Рамо.